La Third Division 1951-1952 è stato il 25º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 24º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Lincoln City (Third Division North) e Plymouth Argyle (Third Division South).

Stagione

Aggiornamenti 

 Shrewsbury Town trasferito in Third Division South.

Selezione dei club 

 Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1952-1953.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1952-1953.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Exeter City costretto alla rielezione per peggior quoziente reti nei confronti della ex aequo Gillingham.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1951-1952
 Second Division 1951-1952
 FA Cup 1951-1952
 Charity Shield 1952

Collegamenti esterni 

 
 
 
 
 

Calcio nel 1951
Calcio nel 1952
1951-1952